Isella può riferirsi a:

Geografia 
 Isella – frazione del comune italiano di Abbadia Cerreto
 Isella – frazione del comune italiano di Civate
 Isella – frazione del comune italiano di Grignasco
 Isella – frazione del comune italiano di Macugnaga
 Isella – frazione del comune italiano di Re

Persone 
 Dante Isella (1922-2007) – critico letterario e filologo italiano
 Gilberto Isella (1943) – poeta, traduttore e critico letterario svizzero
 Pietro Isella (1812-1871) – scultore svizzero